Telugu má více významů:

 Telugština – úřední jazyk v indickém svazovém státě Ándhrapradéš
 Telugské písmo – slabičné písmo používané k zápisu telugštiny
 Telugové – telugsky hovořící národ indického státu Ándhrapradéš